Czudec (plaats), plaats in Polen
 Czudec (gemeente), gemeente in Polen